Boxted kan syfta på: 

 Boxted, Essex
 Boxted, Suffolk